Contentmanagementsysteem - een inhoudsbeheersysteem
 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, een internationaal verdrag met het doel migrerende diersoorten te beschermen
 Compacte Muon Solenoïde - een van de hoofdexperimenten van de Large Hadron Collider 
 Chef van de Marinestaf
 Chicago Manual of Style (CMS) - een oorspronkelijk Amerikaanse, internationaal gehanteerde standaard voor de schrijfstijl van (wetenschappelijke) verslagen en proefschriften e.d.
 Conversational Monitor System - voorheen Cambridge Monitor System een besturingssysteem van IBM voor mainframes, ook bekend als VM/CMS en CP/CMS.
 Cryptographic Message Syntax - standaard voor cryptografie
 Constant maturity swap - bij financiën en investeren